Хетингер има више значења:
 Округ Хетингер (Северна Дакота)
 Хетингер (Северна Дакота)